Роберто Рохас ():
 Роберто Рохас Тардіо (1955—1991) — перуанський футболіст, учасник чемпіонату світу 1978 року та Кубка Америки 1983 року.
 Роберто Рохас Гонсалес (нар. 1974) — іспанський футболіст, гравець ФК «Реал Мадрид» (1998—1999)
 Роберто Антоніо Рохас (нар. 1957) — чилійський футболіст, учасник Кубків Америки 1983, 1987 та 1989 років.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок